Skrå kan avse:

 Skråväsen – ett tidigare organisationssystem för de borgare som var hantverkare
 Båtskrå – en fast ställning för exempelvis livbåtar eller skeppsbåt på ett fartyg
 Skråspikning – en spikförbindelse mellan en stående och en liggande regel